Le mot anglais self signifie soi, la personne elle-même : voir Soi (psychologie), Soi (philosophie), Soi (spiritualité), ou bien identité personnelle.

Utilisé comme préfixe il signifie donc par la personne elle-même ou de la personne elle-même ; mais il a parfois aussi le sens de automatique.

En français, self (de self-service) désigne aussi un restaurant ou cafétéria en libre-service. 

Voir ci-dessous un ensemble d'emplois spécialisés :

Self se référant à une personne 
 En psychanalyse, Donald Woods Winnicott introduit la notion de Vrai self et faux self.
 La Self-psychology est une branche de la psychanalyse.
 Le terme anglais de self-control est parfois utilisé en français pour parler de la maîtrise de soi
 En jonglerie, le fait de lancer une self est de se faire une passe à soi-même.
 Dans les arts martiaux, on parle de self-défense pour désigner les techniques de défense personnelle ou autodéfense.
 Dans le langage courant, le mot self est l'abréviation de self-service (libre-service) en tant que lieu où les clients se servent eux-mêmes (souvent dans un restaurant, soit une cafétéria).
 Un self made man désigne une personne autodidacte.
 Une personne qui a du self control, qui a la maîtrise de soi.

Self comme préfixe 
 La Self énergie désigne la capacité de l'électron à émettre un photon en électrodynamique quantique.
 Self-affinité se dit d'une fractale.
 Le self-stockage est la mise à disposition d'espace de stockage.

Patronyme 
 Ronnie Self (1938-1981), un chanteur rock des années 1950.
 Will Self (1961-), un romancier anglais.

Autres 
 Self est un magazine américain pour la nutrition et la santé.
 En électronique, une self est un bobinage d'un fil conducteur.
 En informatique,
 le Self est un langage de programmation développé dans les années 1990 par Sun Microsystems.
 Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology ou S.M.A.R.T. est un système de surveillance de disque dur
 SELF, Société d’Ergonomie de Langue Française
 SELF, Syndicat des Écrivains de Langue Française

Voir aussi